

Animali 
 Greyhound – una razza di levriero.
 Greyhound – nome proprio di un cavallo da corsa.

Cinema 
 Greyhound - Il nemico invisibile (Greyhound) – film del 2020 diretto da Aaron Schneider.

Guerra

Esercito 
 M8 Greyhound – un veicolo blindato da ricognizione utilizzato dall'United States Army, l'esercito degli Stati Uniti, nel corso della Seconda guerra mondiale.

Marina 
HMS Greyhound – nome delle sedici navi da guerra della britannica Royal Navy che si sono succedute da XVI secolo ad oggi.

Musica 
 Greyhound – singolo degli Swedish House Mafia del 2012, dall'album Until Now.

Trasporto 
 Greyhound Lines –  un'azienda di trasporto passeggeri statunitense.